Карім Аллаві, Карім Мохаммед Аллаві (араб. كريم محمد علاوي‎; нар. 1 квітня 1960, Ірак) — іракський футболіст.
 Халіль Аллаві, Халіль Мохаммед Аллаві (араб. خليل محمد علاوي‎; нар. 6 вересня 1958, Ірак) — іракський футболіст.